Le Hong Kong Open 2022 est l'édition 2022 masculine du Hong Kong Open qui se déroule au Hong Kong Squash Centre à Hong Kong du 28 novembre au 4 décembre 2022.

Le tournoi est au format PSA World Tour Platinum avec 48 joueurs dont 8 têtes de série qualifiés directement pour le deuxième tour et une wild card, Wong Chi-Him.

Dotation et points 
En 2022, la dotation est de  et pour la première fois identique à celle du tableau masculin. Les points sont répartis suivant le tableau suivant:

Têtes de série

Tableau final

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Hong Kong Open
 Hong Kong Open féminin 2022
 Saison 2022-2023 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

masculin 2022
Sport en Chine en 2022
2022 à Hong Kong
Sport en novembre 2022
Sport en décembre 2022
PSA World Series 2022